

Rússia 
 Béloie (Adiguèsia), localitat de la república d'Adiguèsia, a Rússia
 Béloie (Sakhalín), localitat de la província de Sakhalín, a Rússia

Ucraïna 
 Bile (Lugansk), localitat de la província de Lugansk, a Ucraïna